Hückeswagen ist der Name folgender Stadt:
 Hückeswagen, Stadt im Norden des Oberbergischen Kreises

Hückeswagen ist der Name folgender Personen:
 Arnold von Hückeswagen (regierte 1208 bis 1240), Graf von Hückeswagen
 Franco von Hückeswagen (erwähnt 1240 bis ca. 1277), Nachkomme der Grafen von Hückeswagen und Landesherr in Mähren
 Friedrich von Hückeswagen (lebte um 1138), Graf von Hückeswagen
 Heinrich von Hückeswagen (erstmals erwähnt 1176; † 1205), Graf von Hückeswagen